X может означать:

 X (икс) — 24-я буква латинского алфавита.
 X — обозначение числа 10 в римской системе.
 Х (ха) — буква кириллицы, 23-я буква русского алфавита.
 Χ (хи) — 22-я буква греческого алфавита.
 Хер — название буквы «ха» в старо- и церковнославянской азбуках.
 Х — обозначение советского двухосного трамвайного вагона нормализованной конструкции, выпускавшегося в 1927—1941 гг.
 Х — серия паровозов.
 X век — столетие, длившееся от 901 года до 1000.
 X век до н. э. — столетие, длившееся от 1000 года до 901 года до н. э.
 X — манга и аниме.
 X — Вселенная X — условное наименование вымышленного пространства, места действия игр серии X и цикла книг Хельге Т. Каутца.
 X — графический сервер.
 X (латиница) — 88 символ в кодировке ASCII.
 X — формат файла для хранения 3D объектов, созданный компанией Microsoft.
 X — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы X (мтДНК).
 X / Икс — американский фильм в жанре боди-хоррор 1963 года.
 X — американский фильм в жанре слэшер 2022 года.
 X — американская технологическая компания.

В играх 
 Вселенная X, место действия в серии компьютерных игр X немецкой студии Egosoft.
 Pokémon X, одна из двух спаренных игр Pokémon X и Y для Nintendo 3DS.

В музыке 
 X — американская панк-рок-группа.
 X — прежнее название японской метал-группы X Japan.
 X (альбом Def Leppard).
 X (альбом INXS).
 X (альбом Кайли Миноуг).
 X (альбом Клауса Шульце).
 X (альбом Криса Брауна).
 X (альбом Эда Ширана).
 X (песня) — песня американских музыкантов 21 Savage и Metro Boomin совместно с Фьючером.

В языках 
x, символ в международном фонетическом алфавите глухой велярный спирант

χ, символ в международном фонетическом алфавите глухой увулярный фрикатив

См. также 

 Крестик
 ×
 XX (значения)
 XXX
 XXXX
 Ex

Примечания